MRO steht für:

 Magdalena-Ridge-Observatorium, eine Sternwarte im US-Bundesstaat New Mexico
 Main refinancing operation, ein geldpolitisches Instrument der Europäischen Zentralbank, siehe Hauptrefinanzierungsinstrument
 Maintenance, Repair and Operations, indirekte Bedarfe in der Produktion eines Industriebetriebes
 Maintenance, Repair and Overhaul, Instandhaltung von Luftfahrzeugen, siehe Luftfahrzeug-Instandhaltung #MRO Consultants
 Mars Reconnaissance Orbiter, eine Raumsonde der NASA
 Bis zur Währungsreform im Dezember 2017 der Währungscode (ISO 4217) für Ouguiya, die Währung Mauretaniens.

 Bahnhof Rosenheim, als Betriebsstellen-Abkürzung
 Mitochondrien-ähnliches Organell, , siehe Endosymbiontentheorie: MROs

Siehe auch:

IMRO (wird in manchen Kontexten auch abgekürzt als MRO verwendet)

Abkürzung